Nicolas Favarin, né le  à Saint-Martin-d'Hères en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Son frère Pascal Favarin est aussi joueur de hockey sur glace.

Carrière 
Après avoir été formé du côté des Ours de Villard-de-Lans, Favarin y passe professionnel. Mis à part une rapide aventure à Lyon, Favarin reste dans son club formateur jusqu'à ses 24 ans, âge auquel il découvre les championnats du monde avec l'équipe de France sénior. Il rejoint alors le meilleur ennemi de son club formateur à savoir les Brûleurs de loups de Grenoble. L'aventure dure deux saisons avant qu'il ne revienne à Villard-de-Lans. Il reste chez les Ours jusqu'à la rétrogration volontaire du club en Division 2. Il retourne alors à Grenoble pour rester en première division.
Il rejoint les Gothiques d'Amiens pour la saison 2017-2018, l'aventure ne dure qu'un an. Alors âgé de 38 ans il retourne en Division 1 du côté des Albatros de Brest, pour sa deuxième saison en Bretagne il endosse la double casquette entraîneur-joueur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1
|| 26 || 3 || 5 || 8 || 14 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Lions de Lyon || Ligue Magnus
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1
|| 18 || 4 || 2 || 6 || 14 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1
|| 26 || 1 || 13 || 14 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2001-2002 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1
|| - || 3 || 2 || 5 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 6 || 6 || 18 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 27 || 1 || 1 || 2 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2004-2005 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 28 || 2 || 12 || 14 || 34 || 12 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2005-2006 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 5 || 8 || 22 || 7 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2006-2007 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 9 || 11 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 16 
|-
| 2007-2008 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 3 || 6 || 62 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2008-2009 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 8 || 10 || 62 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 11 || 14 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 11 || 14 || 41 || 5 || 0 || 5 || 5 || 8 
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 7 || 7 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 7 || 7 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 26 || 2 || 7 || 9 || 24 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8  
|-
| 2014-2015 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 22 || 0 || 3 || 3 || 24 || 5 || 0 ||  0|| 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26 || 3 || 4 || 7 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 44 || 0 || 11 || 11 || 26 || 11 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 42 || 0 || 3 || 3 || 12 || 12 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2018-2019 || Albatros de Brest || Division 1 || 24 || 1 || 8 || 9 || 40 || 9 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2019-2020 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 2 || 4 || 6 || 20 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2020-2021|| Albatros de Brest || Division 1 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Albatros de Brest || Division 1  || 26 || 2 || 11 || 13 || 14 || 12 || 2 || 2 || 4 || 8

Notes et références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Saint-Martin-d'Hères
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Brest Albatros Hockey